Denne artikel beskriver resultaterne i gruppe E i VM i fodbold 2010. Kampene i gruppe E blev spillet mellem 14. og 24. juni 2010. Gruppen bestod af , ,  og . Ingen af disse hold havde mødt hinanden før i et VM-gruppespil.

På FIFA-ranglisten fra før VM-slutrundens indledning var Holland rangeret på 3. pladsen, Cameroun på 20. pladsen, Danmark på 33. pladsen og Japan på 46. pladsen. Gruppens gennemsnitlige placering er 25,5. pladsen. Hvis man ser bort fra det lavest rangerede hold Japan, er gennemsnittet 18,6. pladsen.

Vinderen af denne gruppe blev , der gik videre til et møde med nr. 2 i gruppe F, som var .  nåede andenpladsen i denne gruppe og gik videre til et møde med vinderen af gruppe F, .



Tabelforklaring:
 K = Antal kampe spillet
 V = Antal sejre
 U = Antal uafgjorte
 T = Antal tab
 + / − = Antal mål scoret og sluppet ind
 MF = Målforskel

Holdene på første- og andenpladsen (mærket med grøn) kvalificerede sig til slutspillet.

Alle tider er lokale (UTC+2)

Holland – Danmark 

14. juni 2010 – 13:30
Soccer City, Johannesburg

Tilskuere:  83.465
</td>
</tr>
</table>

 Dommer: Stéphane Lannoy (Frankrig)
 Assistentdommere: Eric Dansault og Laurent Ugo (Frankrig)

 4. dommer: Roberto Rosetti (Italien)
 5. dommer: Paolo Calcagno (Italien)

Japan – Cameroun 

14. juni 2010 – 16:00
Free State Stadium, Bloemfontein

Tilskuere: 30.620
</td>
</tr>
</table>

 Dommer: Olegário Benquerença (Portugal)
 Assistentdommere: Jose Cardinal og Bertino Miranda (Portugal)

 4. dommer: Oscar Ruiz (Colombia)
 5. dommer: Abraham Gonzalez (Colombia)

Holland – Japan 

19. juni 2010 – 13:30
Moses Mabhida Stadium, Durban

Tilskuere:  62.010
</td>
</tr>
</table>
 Dommer: Hector Baldassi (Argentina)
 Assistentdommere: Ricardo Casas og Hernan Maidana (Argentina)
 4. dommer: Martin Hansson (Sverige)
 5. dommer: Henrik Andrén (Sverige)

Cameroun – Danmark 

19. juni 2010 – 20:30
Loftus Versfeld Stadium, Pretoria

Tilskuere:   38.704
</td>
</tr>
</table>
 Dommer: Jorge Larrionda (Uruguay)
 Assistentdommere: Pablo Fandino og Maurisio Espinosa (Uruguay)
 4. dommer: Peter O'Leary (New Zealand)
 5. dommer:

Danmark – Japan 

24. juni 2010 – 20:30
Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg

Tilskuere:  27.967
</td>
</tr>
</table>
 Dommer: Jerome Damon (Sydafrika)
 Assistentdommere: Célestin Ntagungira (Rwanda) og Enock Molefe (Sydafrika)

 4. dommer: Martin Hansson (Sverige)
 5. dommer: Henrik Andrén (Sverige)

Cameroun – Holland 

24. juni 2010 – 20:30
Cape Town Stadium, Cape Town

Tilskuere:   63.093
</td>
</tr>
</table>
 Dommer: Pablo Pozo (Chile)
 Assistentdommere: Patricio Basualto og Francisco Mondria (Chile)

 4. dommer: Khalil Al Ghamdi (Saudi-Arabien)
 5. dommer: Saleh Al Marzouqi (Forenede Arabiske Emirater)

Se også 
 Danmark ved VM i fodbold 2010

Referencer 

Gruppe E